Laonome är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Enligt Catalogue of Life ingår Laonome i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Laonome